est une expression anglo-saxonne signifiant « cœur battant ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de Battement de cœur, film français de Henri Decoin sorti en 1940 ;
 , série télévisée sud-coréenne diffusée du  au  sur MBC ;
 , chanson d'Ellie Goulding présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi